Australija:
 Como (Zapadna Australija), grad
 Como (Novi Južni Wales), predgrađe Sidneya

Italija:
 Como, grad
 Como (pokrajina)
 Como (jezero)

SAD:
 Como, Colorado
 Como, Wisconsin
 Como, Minneapolis
 Columbia, Missouri, nadimak Como

Ostala značenja 

Perry Como, američki pjevač
Isuzu Como, japanski automobil